Владимир Семёнович Бухаров () — заслуженный артист РФ (2006), актёр Оренбургского драматического театра им. М. Горького (с 1998 г.).

Биография 
Владимир Семёнович Бухаров родился 25 октября 1950 года в г. Ишимбае. Мать, Мария Федоровна, работала агрономом. Отец, Семен Иванович, работал на машиностроительном заводе. В 1961 году семья переехала в Новосибирск.

Образование 
Актёрское образование получил в Свердловском театральном училище (курс Василия Константиновича Козлова). «У нас был замечательный педагог — Василий Константинович Козлов, который успел выпустить всего два курса. Он умер на руках у нас с Сергеем Арцыбашевым прямо посреди улицы, после репетиции нашего дипломного спектакля. Он нас учил выполнять замысел режиссёра и, по возможности, быть органичным на сцене. Ремеслу учил».

Свердловском театральном институте.

Трудовой путь 
До учёбы в театральном училище отслужил в армии в пограничных войсках на Дальнем Востоке, работал грузчиком, насыпальщиком муки, учеником отливщика, более двадцати лет служил на сцене Нижнетагильского драматического театра им. Д. Мамина-Сибиряка.

Переехав в Оренбург, занялся бизнесом. «Я и из театра Нижнего Тагила (первый театр, где работал В. Бухаров) уехал в Оренбург к родственникам, чтобы заняться бизнесом».

С 1998 года перешёл в Оренбургский драматический театр. Имеет амплуа комедийного героя.

Репертуар 
 Нищий — «Дон Жуан», Ж. Б. Мольер;
 Дон Фернандо — «Раба своего возлюбленного», Лопе де Вега;
 Савельич — «Капитанская дочка», А. С. Пушкин;
 Адам Шприх — «Маскарад», М. Ю. Лермонтов;
 Пастор — «Отец», А. Стриндберг;
 Му де Звон, Пипле — «Фредерик или Бульвар преступлений», Э.-Э. Шмит;
 Бассине — «Дамский портной», Ж. Фейдо;
 Яичница — «Женитьба», Н. В. Гоголь;
 Шамраев — «Чайка», А. П. Чехов;
 Муж Флоранс — «Великодушный рогоносец», Ф. Кроммелинк;
 Драгунский — «Между чашей и губами», А. Кутерницкий;
 Ричард Уилли — «N13 или Чтобы всем было хорошо!», Рей Куни;
 Чебутыкин — «Три сестры», А. П. Чехов;
 Филле, «первоклассный» вор — «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», С. Прокофьева по повести А. Линдгрен;
 Бертран — «Корсиканка», И. Губач;
 Медведь — «До третьих петухов», В. М. Шукшин;
 Сарафанов — «Свидания в предместье», А. Вампилов
 Сосед — «Очень простая история», М. Ладо,
 Сват — «Бесталанная», И. Карпенко-Карый,
 Господин Компас — «Невидимый любовник», В. Газенклевер,
 гном Понедельник — «Белоснежка и семь гномов», Л. Устинов, О. Табаков,
 Жменя — «Ярослав Мудрый», П. Рыков,
 Василий — «Бешеные деньги», А. Островский,
 Билл — «Клинический случай», Р. Куни,
 Крапке — «Вестсайдская история», Л. Бернстайн, А. Лоренц,
 Паоло — «Берег неба», В. Асовский, Л. Зайкаускас по мотивам произведений Тонино Гуэрры
 Лорд Хестингс — «Ричард III», У. Шекспир
 Султан — «Волшебная лампа», М. Непряхин
 Дункан — «Примадонны», К. Людвиг
 Кот Базилио — «Буратинов в стране дураков», А. Толстой
 Глухов — «Милые люди», В. Шукшин
 Лесничий — «Золушка», Ю. Алесин
 Мельник — «Северный ветер», И. Якимов
 Господин Луазо — «Пышка», В. Сигарев

Семья 
Родители: Семен Иванович и Мария Федоровна.

Брат — Виктор. «Бывая у него, — вспоминает Владимир Семенович, — я и подхватил „бациллу театра“. В общем, в 16 лет я заболел театром». «Мой старший брат Виктор работал художником в „Красном факеле“ — новосибирском драмтеатре. Лет с пятнадцати я „толкался“ рядом с ним, где „театральную бациллу“ и подхватил и до сих пор не вылечился.»

Супруга — Нина. Они познакомились в Ишимбае. «каждое лето я проводил на малой родине. Будучи студентом Свердловского театрального училища, тоже приехал в Ишимбай, с двоюродным братом отправился в парк на танцы. Вижу красивую девушку, после танцев напрашиваюсь её проводить.»

Награды 
Премия губернатора «Оренбургская лира» — за роль Чебутыкина в спектакле А. П. Чехова «Три сестры» (2006).

Почетный приз им. Игоря Ильинского (2010) за лучшую мужскую роль в спектакле на 4-м Всероссийском театральном фестивале.

Примечания

Литература 
 Владимир Бухаров: «Я не могу жить без театра!» https://web.archive.org/web/20140503103314/http://orendrama.ru/articles?item=260
 Наталья ПОЛТАВЕЦ. Владимир Бухаров: «Театр — это искусство, которое без ремесла невозможно»// «Аргументы и факты» в Оренбурге" https://web.archive.org/web/20140503103041/http://orendrama.ru/articles?item=262
 Мария Рябцева. Владимиру Бухарову — 60! https://web.archive.org/web/20140503102758/http://orendrama.ru/articles?item=264
 http://www.teatrasvasara.lt/ru/wp-content/uploads/2013/06/Владимир-БУХАРОВ.pdf 
 Рябцева Мария. Юбилей Владимира Бухарова (г. Оренбург)// Страстной бульвар,10, Выпуск № 2-132/2010 http://www.strast10.ru/node/1302 
 Надежда Емельянова. «О этот сладкий плен театра!..»// «Вечерний Оренбург», № 47 от 15 ноября 2000 г. http://www.vecherniyorenburg.ru/cat635/show10184 
 Газета «Выбор» № 128—129 от 28.08.2015 г. Статья «На сцене не играют, на ней живут».

Ссылки 
 Профиль на сайте Оренбургского драматического театра
 Кохан — значит любимый  13.11.2015

Заслуженные артисты Российской Федерации